Kios – starożytne miasto greckie leżące na terenie obecnej Turcji
 Kios – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Pafos 
 Kios (1920) – austro-węgierski torpedowiec z okresu I wojny światowej